WTL steht für:

 Widerstands-Transistor-Logik, eine Familie elektronischer Logikschaltkreise
 die von Microsoft als Open Source freigegebene Windows Template Library zur Erstellung von Benutzeroberflächen in Windows-Programmen

WTL als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Landkreis Osnabrück (für Wittlage)

 
WTL